Джоел Грінблатт (; ) — американський академічний менеджер, інвестор та письменник. Він вартісним інвестором та ад'юнкт-професором Колумбійського вищого навчального закладу. Він є колишнім головою правління Alliant Techsystems та засновником New York Securities Auction Corporation. Він також є директором «Pzena Investment Management».

Вчення 
За теорією Джоела Грінблатта акції компаній вибираються за 2-ма основними критеріям:
 Рентабельність акціонерного і всього капіталу (ROE, ROC, ROIC)
 Прибутковість акції вище 10% (Прибуток/ціна акції EPS/P)

Бібліографія 
Greenblatt, Joel (2011). The Big Secret for the Small Investor: A New Route to Long-Term Investment Success. New York: Crown Publishing Group. ISBN 0-385-52507-9.
Greenblatt, Joel (2006). The Little Book That Beats the Market. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. ISBN 0-471-73306-7.
Greenblatt, Joel (1997). You Can Be a Stock Market Genius: Uncover the Secret Hiding Places of Stock Market Profits. New York: Simon & Schuster. ISBN 0-684-83213-5.
Greenblatt, Joel. Le petit livre qui bat le marché (translation in french of The Little Book That Beats the Market), Valor Editions. Hendaye, France, 2011. ISBN 978-2-36117-001-1.

Примітки 

Інвестори
Інвестори США
Менеджери хедж-фондів США
Американські фінансисти
Головні виконавчі директори США